

Onomastica 
 Flemming – prenome maschile

Persone 
 Jacob Heinrich von Flemming – politico e generale tedesco
 Thomas Flemming – nuotatore tedesco

Televisione 
 Flemming – serie televisiva tedesca